Чемпионат Румынии по футболу 1948/1949 — 32-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1948/1949
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1948 году
1949 год в Румынии